Allahu Akbar – nieformalne muzułmańskie wyznanie wiary (takbir)
 Allahu Akbar – hymn Libii za rządów Muammara Kaddafiego
 Allahu Akbar – piosenka Lounèsa Matouba